Стефан Леон Маковецкий (; 23 апреля 1860, с. Михайловка, теперь Дунаевецкого р-на Хмельницкой области — 19 июня 1949, м. Моры) — польский ботаник, естествоиспытатель и садовод-огородник, член-корреспондент Польской АН. Похоронен в Варшаве.

Научные труды 
В 1913 году издает «Список декоративных и некоторых одичавших растений Подольской губернии». В 1927 — «Цветы огородные». В 1936 году в Кракове издают его работу — один из крупнейших польских ботанических словарей «Латинско-польский ботанический словарь». Маковецкий работал над ним в течение 1877-1932 гг. В словаре записано 21 253 народные названия растений. В 1937 году издает «Декоративные деревья и кустарники, подходящие для выращивания в Польше». В 1938 году С. Маковецкий опубликовал статью «Список растений юго-западной части зазбручанского Подолья». В 1948 — «Цветы дома».

Источники 
 Перелеска — зелье-повертень // ХайВей — http://h.ua/story/415789/#ixzz3m7GXLKKO
 Makowiecki A. Słownik botaniczny Łacińsko-małoruski Tom 24 z Prace Komisji Językowej, Polska Akademia Umiejętności Komisja Językowa (Kraków) Wydawca PAU, 1936 stron 408.
 Spisok rastienji Podolskoj guberni dikorastushich i nekotoryh odicalych: flora podolica. 1913
 Kwiaty ogrodowe. Милитария Połoniecki, 1927 stron 487
 Drzewa i krzewy ozdobne: przydatne do w hodowli klimacie Polski. Księgarnia Polska Bernard Połoniecki, 1937 stron 435.
 Spis roślin południowo-zachodniej części Podola Zazbruczańskiego. Polska Akademia Umiejętności, 1938 stron 326.
 W Kwiaty mieszkaniu. Tarnów 1948. - 244 s.

Ботаники Польши
Похороненные в Варшаве